Массі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Массі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн
 Массі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена

Див. також
 Йосефо Масі